XS:
 XS — интерфейс, с помощью которого программы, написанные на языке Perl, могут вызывать функции, написанные на языке C
 XS — музыкальная группа Украины
 YAMAHA XS — линейка мотоциклов от Yamaha Motor Company 
 YAMAHA XS  — профессиональная клавишная рабочая станция Yamaha 2007 года